Erlat ist der Name folgender Orte:

 Erlat (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Erlat (Gemeinde Straß), Ortschaft der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich